Леонид Иосифович Травицкий (1937, Волковинцы, Каменец-Подольская область, Украинская ССР) — узбекский кинооператор. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1987).

Родился в 1937 году в украинском селе Волковинцы, в возрасте двух лет его семья перебралась в Ташкент. В 1957—1997 годах — работник студии «Узбекфильм». В 1997 году переехал в Израиль.

Работал с режиссёрами Загидом Сабитовым, Камилем Ярматовым, Латифом Файзиевым и др.

Избранная фильмография

Оператор 
  — Листок из блокнота
  — Одержимый
  — Поэма двух сердец
  — Парень и девушка
  — Он был не один
  — Слепой дождь
  — Чинара
  — Повесть о двух солдатах
  — Приключения Али-Бабы и сорока разбойников
  — В стремнине бешеной реки
  — Репортаж из бездны
  — Созвездие любви
  — Грубая посадка
  — Охота на дракона
  — Уполномочен революцией
  — Кодекс молчания
  — По закону джунглей (СССР-Индия)

Награды 
 1966 — премия за лучший дебют оператора на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана (Ашхабад)
 1977 — Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы за высокое операторское мастерство и интересное изобразительное решение в кинокартине «Повесть о двух солдатах»

Примечания 

Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Персоналии:Узбекфильм